Rywalizacja drużynowa w szpadzie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 została rozegrana w dniach 5 - 7 sierpnia. Wystartowało 32 zawodników z 7 krajów.

Składy 
Każda z ekip mogła liczyć 6 zawodników. Do każdego meczu wybierano 4 zawodników. Turniej rozgrywano systemem każdy z każdym. Walczono do 3 trafień.

 Belgia
 André Poplimont
 Max Janlet
 Balthazar De Beukelaer
 Werner Mund
 Raoul Henkart

 Dania
 Axel Bloch
 Aage Leidersdorff
 Erik Kofoed-Hansen
 Ivan Osiier

 Francja
 Fernand Jourdant
 Bernard Schmetz
 Georges Tainturier
 Georges Buchard
 Jean Piot
 Philippe Cattiau

 Kanada
 Ernest Dalton
 Bertram Markus
 Patrick Farrell
 Henri Delcellier

 Meksyk
 Gerónimo Delgadillo
 Eduardo Prieto Souza
 Eduardo Prieto
 Francisco Valero

 Stany Zjednoczone
 George Calnan
 Gustave Heiss
 Tracy Jaeckel
 Miguel de Capriles
 Curtis Shears
 Frank Righeimer

 Włochy
 Carlo Agostoni
 Franco Riccardi
 Renzo Minoli
 Saverio Ragno
 Giancarlo Cornaggia-Medici

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w trzech grupach. Z każdej grupy dwie najlepsze reprezentacje awansowały do półfinału.
Półfinały rozgrywano w dwóch grupach (po trzy zespoły). Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do finału. Pojedynki, które nie miały wpływu na awans do dalszej fazy turnieju, nie były rozgrywane.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Półfinały

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932